Ravna Gora (općina), općina u Primorsko-goranskoj županiji
 Ravna gora (planina u Slavoniji), planina u Slavoniji
 Ravna gora (planina u Hrvatskom zagorju), planina u Hrvatskom zagorju
 Ravna gora (planina u Bosni), planina u povijesnoj pokrajini Bosni
 Ravna gora (visoravan), visoravan u Crnoj Gori
 Ravna Gora (Srbija), područje u Srbiji
 Ravna gora (vrh), vrh Žumberačke gore (1001 m) u blizini Svete Gere
 Ravna Gora (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug
 Ravna Gora (TV serija), srpska TV serija
 Ravna Gora (časopis), časopis koji je uređivao Stevan Moljević

Pokrajine u Bugarskoj 

 Ravna gora (Burgas), pokrajina Burgasa
 Ravna gora (Varna), pokrajina Varne
 Ravna gora (Haskovo), pokrajina Haskova